La palabra minuto puede hacer referencia a:

 El minuto como unidad de tiempo.
 El minuto de arco, unidad de ángulo.
 El grado centesimal, unidad de ángulo también denominada minuto centesimal.
 El minuto terrestre, unidad de ángulo.